Мате́уш Албе́рту Контре́йраш Гонса́лвеш (; род. 7 марта 1983, Луанда), более известный как Ману́шу () — ангольский футболист, нападающий. Выступал в национальной сборной Анголы.

Клубная карьера

Манчестер Юнайтед 
21 декабря 2007 года было объявлено о переходе Манушу в клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». В январе 2008 года Манушу подписал с клубом трёхлетний контракт. Дебют ангольца за «Юнайтед» состоялся 23 сентября 2008 года в матче Кубка Футбольной лиги против «Мидлсбро».

Достижения 
 Лучший бомбардир ангольского Первого дивизиона: 2006, 2007
 Лучший бомбардир Кубка африканских наций: 2012

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 11 января 2010)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Луанда
Игроки ФК «Буджаспор»
Игроки ФК «Манисаспор»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Петру Атлетику»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Корнелья»